Tethys (maan), een maan van de planeet Saturnus
Tethys (mythologie), de vrouw van Oceanus in de Griekse mythologie
Tethysoceaan, een niet meer bestaande oceaan
Tethys (slak), een geslacht slakken uit de familie Tethydidae

Zie ook
Thetis (doorverwijspagina)